Choi Eun-Sung (Hanam, 5 de abril de 1971) é um ex-futebolista profissional sul-coreano que atuava como goleiro.

Carreira

Kookmin Bank 
Choi Eun-Sung se profissionalizou no Kookmin Bank, em 1995. Depois atuou no Sangmu o time do exército.

Daejeon Citizen 
Ao terminar o periodo obrigatório no Sangmu, assinou com o Daejeon Citizen, no clube atuou de 1997 a 2011.

Seleção 
Choi Eun-Sung integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa das Confederações de 2001, e na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Goleiros da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001